Ill může být:

 Ill (Francie) – řeka
 Ill (Rakousko) – řeka
 Ill (Německo) – řeka
 zkratka amerického státu Illinois

Rozcestníky - místopisné jméno